Elias II. ist der Name folgender Personen:

 Elias II. (Jerusalem) († 797), Patriarch von Jerusalem
 Elias II. (Maine) († 1151), Graf von Maine

Siehe auch:

 Ilia II. (* 1933), georgischer Geistlicher, Erzbischof von Mzcheta-Tiflis